Termenul "Foc" se poate referi la:
 Foc, reacție chimică intensă de oxidare, cu formare de flăcări, scântei și cu degajare de căldură și lumină.
 Foc, element clasic.
 Foc (mitologie), este focul sacru sau focul purificator, adus de Prometeu.
 Foc, pânză triunghiulară de la prova unui velier (susținută de bompres).
 Foc, împușcătură cu o armă de foc.
 Comanda foc dată militarilor.

Vezi și 
În domeniul umanist
 Proteu zeu al mării, la greci ce se putea arăta sub forme multiple (leu, dragon, panteră, râu, copac, foc, apă etc).
 Pasărea de Foc figură legendară, fiind și o muzică de balet compusă de Igor Stravinski
 Care de Foc, film produs în Anglia.
 Elementul Focului, elementul Xiaolin al tinerei Kimiko Tohomiko, personaj major în serialul de animație Confruntarea Xiaolin, televeziat pe postul de televiziune Cartoon Network.
 Rinul în flăcări.
 Un caracter sau temperament focos (impulsiv, iute, vulcanic).

În domeniul științelor naturii
 Cercul de foc al Pacificului
 Peștera Focul Viu
 Țara de Foc, arhipelag despărțit de America de Sud prin Strâmtoarea Magellan, (descoperit de Magellan în 1520 și explorat de românul Popper în 1886).
 Foișorul de Foc, care servea drept turn de observație pentru apărarea împotriva incendiilor din București.
 Focarul sau locul de izbucnire unei boli.

În domeniul științelor exacte
 Zid de foc (traducere literală a engl. firewall), paravan, program de filtrare a datelor (informatică), de exemplu cu ZoneAlarm.
 Foc grecesc.
 Foc bengal, foc de artificii.
 Praful de pușcă este folosit în industria pirotehnică în fabricarea de rachete pentru focurile de artificii.
 Focar, cu diferite sensuri.

Legături externe 
 Foc (dexonline.ro)

Tipuri de foc